Ма́ртин Пэ́ттерсон Хингл, более известный как Пэт Хингл (; 19 июля 1924 — 3 января 2009) — американский актёр.

Ранние годы 
Пэт Хингл родился в Майами, Флорида. Во время Второй мировой войны служил на миноносце USS Marshal, в составе экипажа которого принял участие во многих сражениях на Тихом океане.

Карьера 
За почти 60 лет в кинематографе Пэт Хингл снялся в таких известных фильмах, как «Сияние» (1997), «Миллионы Брюстера» (1985) и «Кидалы» (1990), однако наибольшую популярность ему принесла работа в кинокартинах «Бэтмен» (1989), «Бэтмен возвращается» (1992), «Бэтмен навсегда» (1995) и «Бэтмен и Робин» (1997).

Наибольшую известность Хинглу принесла роль комиссара полиции Джеймса Гордона в серии фильмов про Бэтмена. Вместе с Майклом Гофом, который играл роль дворецкого Альфреда, они были единственными актёрами, которые участвовали во всех четырёх фильмах о Бэтмене в 1989—1997. Последний раз Хингл появился в роли комиссара полиции Гордона в фильме «Бэтмен и Робин», где работал с Умой Турман, затем его сменил Гэри Олдмен, в той же роли в фильме «Бэтмен: Начало» (2005). Хингл также работал с Кристианом Бейлом в фильме «Шафт» (2000).

Смерть 
Хингл умер 3 января 2009 года в своем доме в Каролина-Бич (штат Северная Каролина), где он жил в последние годы. Причиной смерти стал рак крови (диагноз миелодисплазмия был поставлен в ноябре 2006 года). Хингл был кремирован.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Актёрской студии
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа коммуникаций Техасского университета в Остине
Умершие от лейкоза
Люди, чей прах был развеян